Guitar hero (en français « héros de la guitare » ) est un terme employé pour désigner des guitaristes surdoués portés par un charisme certain ;
Guitar Hero, une série de jeux vidéo :
Guitar Hero est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 ;
Guitar Hero II est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 et Xbox 360 ;
Guitar Hero: Rocks the 80s est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 ;
Guitar Hero III: Legends of Rock est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 et PC ;
Guitar Hero: Aerosmith est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 ;
Guitar Hero: On Tour est un jeu vidéo sorti sur Nintendo DS ;
Guitar Hero: On Tour Decades est un jeu vidéo sorti sur Nintendo DS ;
Guitar Hero: World Tour est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 ;
Guitar Hero: Metallica est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 ;
Guitar Hero 5 est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii et Xbox 360 ;
Guitar Hero: Warriors of Rock est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 3, Wii et Xbox 360.